Cecidomyiinae — підродина галиць (Cecidomyiidae). Це найбільша група галиць.

Систематика 
 Триба Alycaulini. Роди: Asteromyia, Astictoneura, Calamomyia, Chilophaga, Edestochilus, Edestosperma, Meunieriella, Neolasioptera, Protaplonyx.
 Триба Aphidoletini. Роди: Aphidoletes.
 Триба Asphondyliini. Роди: Asphondyliina, Polystephina, Schizomyiina.
 Триба Brachineurini. Роди: Brachineura, Epimyia.
 Триба Cecidomyiini. Роди: Ancylodiplosis, Apagodiplosis, Blaesodiplosis, Bremia, Caryomyia, Cecidomyia, Coccidomyia, Contarinia, Coquillettomyia, Cordylodiplosis, Ctenodactylomyia, Diadiplosis, Endaphis, Epidiplosis, Glenodiplosis, Gongrodiplosis, Halodiplosis, Harmandia, Harmandiola, Homobremia, Kalodiplosis, Karshomyia, Lobodiplosis, Lobopteromyia, Macrodiplosis, Monarthropalpus, Obolodiplosis, Olpodiplosis, Paradiplosis, Pilodiplosis, Pinyonia, Pitydiplosis, Planetella, Platydiplosis, Plectrodiplosis, Prodiplosis, Putoniella, Resseliella, Sequoiomyia, Tanaodiplosis, Taxodiomyia, Thaumadiplosis, Thecodiplosis, Trogodiplosis, Xylodiplosis, Youngomyia, Zeuxidiplosis.
 ТрибаClinodiplosini. Роди: Ametrodiplosis, Aphodiplosis, Clinodiplosis, Giardomyia, Hyperdiplosis, Parallelodiplosis, Sitodiplosis. 
 Триба Lasiopterini. Роди: Hybolasioptera, Isolasioptera, Lasioptera, Ozirhincus.
 Триба Kiefferiini. Роди: Kiefferia.
 Триба Ledomyiini. Роди: Ledomyia.
 Триба Lestodiplosini. Роди: Adiplosis, Arthrocnodax, Cartodiplosis, Dentifibula, Dicrodiplosis, Feltiella, Lestodiplosis, Odontodiplosis, Pectinodiplosis, Silvestrina, Thripsobremia,  Trisopsis, Tropidiplosis.
 Триба Mycodiplosini. Роди: Mycodiplosis.
 Триба Oligotrophini. Роди: Acericecis, Camptoneuromyia, Celticecis, Craneiobia, Cystiphora, Dasineura, Ficiomyia, Iteomyia, Janetiella, Kaltenbachiola, Lygocecis, Mayetiola,  Oligotrophus, Phaenolauthia, Procystiphora, Rabdophaga, 'Rhopalomyia, Sackenomyia, Semudobia, Walshomyia.
 Триба Rhizomyiini. Роди: Rhizomyia.
 Триба Trotteriini. Роди: Trotteria.
 Роди incertae sedis: Coccodiplosis, Didactylomyia, Heterocontarinia, Lasiopteryx, Microdiplosis, Nanodiplosis, Stomatosema.

Джерела 
 Tremblay Ermenegildo - Entomologia applicata, Volume III Parte Prima. Napoli. Liguori, 1991. ISBN 88-207-2021-3
 Integrated Taxonomic Information System 

Галиці
Підродини комах